Largus är ett släkte av insekter. Largus ingår i familjen Largidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Largus